Michael Ball, (1932 - ), anglikán pap
 Michael Ball, (1962 - ), angol énekes
 Michael Ball, (1979 - ), angol labdarúgó